

Patronyme 

Baranov (masculin ; ) ou Baranova (féminin ; ), également Baranoff ou Baranof (transcriptions désuètes), est un patronyme russe.

 Alexandre Baranov (1746-1819), directeur de la Compagnie russe d'Amérique et gouverneur de l'Alaska ;
 Anastasia Baranova (1989-), actrice américaine d'origine russe ;
 Egor Baranov (1988-), réalisateur, producteur et scénariste russe ;
 Elena Baranová (1945-),  linguiste, didacticienne et philologue slovaque ;
 Elena Baranova (1972-), joueuse de basket-ball russe ;
 Irina Baranova (1919-2008), danseuse classique russe ;
 Lioubov Baranova-Kozyreva (1929-), fondeuse soviétique ;
 Mikhaïl Dmitrievitch Baranov (1921-1943), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Mikhaïl Semionovitch Baranov (1921-1993), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Natalia Baranova-Massolkina (1975-), skieuse de fond russe ;
 Sergueï Baranov (1981-), joueur de volley-ball russe ;
 Victoria Baranova (1990-), coureuse cycliste russe ;
 Vladimir Baranov-Rossiné (1888-1944), peintre russe.

La forme féminine en slovaque et en tchèque du nom de famille Baran 
 Elena Baranová (1945-),  linguiste, didacticienne et philologue slovaque ;

Toponyme 

 Île Baranof, en Alaska ;
 Baranof Warm Springs, localité d'Alaska ;
 Baranof River, rivière d'Alaska ;
 Baranof Lake, lac d'Alaska.

Patronyme russe